Dave Chappelle (né en 1973),  humoriste, acteur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Joe Chappelle, réalisateur américain ;
 Maria Chappelle-Nadal (née en 1974), femme politique américaine.